UKL steht für:
 Universitätsklinikum Leipzig
 BMW UKL-Plattform
 Wales (NUTS:UK-Code)

ukl steht für:
 Ukrainische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), eine von der Österreichischen Gebärdensprache abgeleitete Variante der französischen Gebärdensprachen

Abkürzung